Municipio de Lawrence puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Lawrence (Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Lawrence.
 Municipio de Lawrence (condado de Charles Mix, Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Charles Mix.
 Municipio de Lawrence (condado de Roberts, Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Roberts.
 Municipio de Lawrence (condado de Lawrence, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Lawrence.
 Municipio de Lawrence (condado de Marion, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Marion.
 Municipio de Lawrence (condado de Cloud, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Cloud.
 Municipio de Lawrence (condado de Osborne, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Osborne.
 Municipio de Lawrence (condado de Van Buren, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Van Buren.
 Municipio de Lawrence (condado de Itasca, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Itasca.
 Municipio de Lawrence (condado de Grant, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Grant.
 Municipio de Lawrence (condado de Cumberland, Nueva Jersey), un municipio ubicado en el condado de Cumberland.
 Municipio de Lawrence (condado de Mercer, Nueva Jersey), un municipio ubicado en el condado de Mercer.
 Municipio de Lawrence (condado de Lawrence, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Lawrence.
 Municipio de Lawrence (condado de Stark, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Stark.
 Municipio de Lawrence (condado de Tuscarawas, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Tuscarawas.
 Municipio de Lawrence (condado de Washington, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Washington.
 Municipio de Lawrence (condado de Clearfield, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Clearfield.
 Municipio de Lawrence (condado de Tioga, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Tioga.